Болгары являются основной этнической группой в Болгарии. По данным переписи населения 2011 года, их количество составляло 5 664 624 человека, или 76,9 процента населения.

Численность и доля

Переписи населения 

Численность и доля болгарами по данным переписи населения за эти годы:

Численность и доля болгарами по данным переписи населения за эти годы, по областям:

См. также 
Население Болгарии

Примечания 

Болгары
Народы Болгарии